Stephan von Lebus ist der Name folgender Personen:

* Stephan I. von Lebus († 1156?), Bischof von Lebus
 Stephan II. (Lebus) († 1345), Bischof von Lebus